Hermann Imre (1889–1984) orvos, pszichoanalitikus, pszichológus
Hermann Imre (?) tájfutó
Hermann Imre (?) labdarúgóedző